Уимбълдън може да се отнася за:

 тенис турнир Уимбълдън
 квартал на Лондон
 футболен отбор от Лондон